Конграт

 Конграт — один из вариантов названия монгольского этноса Хонгират;
 Конграт — название до 1948 года села Маковка в Советском районе Крыма.
 Конграт — вариант старого названия села Пасечное в Белогорском районе Крыма.